

Niemcy 
1 gmina:
 Wusterhausen/Dosse – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Ostprignitz-Ruppin

1 miasto:
 Königs Wusterhausen – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald